Раду́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 Радулов, Александр Валерьевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Радулов, Иван Георгиев (род. 1939) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Радулов, Игорь Валерьевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Радулов, Семён Иванович (род. 1989) — украинский борец.

Раду́лова — женская форма фамилии.
 Радулова, Наталья Викторовна (род. 1975) — журналистка и писательница, колумнист, блогер, обозреватель.

См. также